Comtat de Knox (Illinois), a Illinois
 Comtat de Knox (Indiana), a Indiana
 Comtat de Knox (Kentucky), a Kentucky
 Comtat de Knox (Maine), a Maine
 Comtat de Knox (Missouri), a Missouri
 Comtat de Knox (Nebraska), a Nebraska
 Comtat de Knox (Ohio), a Ohio
 Comtat de Knox (Tennessee), a Tennessee
 Comtat de Knox (Texas)